Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 40 ou 040 dans le monde.

 Route fédérale 40 en Allemagne
 BR-040 dans l’état de Rio Grande do Sul, au Brésil 
 RS-040, au Brésil 

 Route 40 en Ontario, Canada
 Route 40 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 U.S. Route 40 aux États-Unis
 Interstate 40 aux États-Unis
 Route européenne 40
 Route principale 40 en Finlande
 Route territoriale 40 en Corse, France 
 Route départementale 40 dans le Finistère, France

 Route fédérale 40 au Mexique 
 Route 40 en Islande
 Route magistrale 40 en Serbie
  dans certains pays